Михаил Григорьевич Евреинов (1805—1871) — генерал-лейтенант русской армии, управляющий Петергофскими дворцами.

Биография 
Родился .

Образование получил в Институте Корпуса путей сообщения; 16 июля 1824 года выпущен прапорщиком в полевые инженеры.

В 1831 году Евреинов принимал участие в военных действиях против восставших поляков, отличился при штурме Варшавского предместья Праги и под Плоцком. Был награждён орденом св. Анны 3-й степени с бантом и польским знаком отличия за военное достоинство (Virtuti Militari) 4-й степени, а в следующем году получил орден св. Владимира 4-й степени с бантом.

В 1847 году произведён в полковники; 25 января 1856 года получил чин генерал-майора с назначением начальником инженеров войск в Эстляндии расположенных, старшинство в чине установлено с 26 августа 1856 года.

В 1859 году Евреинов был назначен управляющим Петергофским дворцовым правлением; 4 апреля 1865 года получил чин генерал-лейтенанта.

Скончался  года в Петергофе от расстройства легких и печени, похоронен в приделе Троицкой церкви в Старом Петергофе.

Награды 
Среди прочих наград Евреинов имел ордена:
 Орден Святой Анны 3-й степени с бантом (1831 год)
 Польский знак отличия за военное достоинство (Virtuti Militari) 4-й степени (1831 год)
 Орден Святого Владимира 4-й степени с бантом (1832 год)
 Орден Святого Станислава 2-й степени (1838 год, императорская корона к этому ордену пожалована в 1844 году)
 Орден Святой Анны 2-й степени с мечами (1846 год, императорская корона к этому ордену пожалована в 1853 году)
 Орден Святого Георгия 4-й степени (за беспорочную выслугу 25 лет в офицерских чинах, 26 ноября 1849 года, № 8207 по кавалерскому списку Григоровича — Степанова)
 Орден Святого Владимира 3-й степени (1854 год)
 Орден Святого Станислава 1-й степени (1860 год)
 Орден Святой Анны 1-й степени с мечами (1867 год)

Семья 
Жена: Ольга Андреевна, урождённая Косиковская.

Дочь: Евреинова, Анна Михайловна.

Примечания

Источники 
 Азбучный указатель имён русских деятелей для «Русского биографического словаря» А. А. Половцова. Часть первая. А—Л. // «Сборник Императорского Русского исторического общества». Том LXII. — СПб., 1887. — С. 230
 Волков С. В. Генералитет Российской империи. Энциклопедический словарь генералов и адмиралов от Петра I до Николая II. Том II. Л—Я. М., 2009. — С. 494. — ISBN 978-5-9524-4166-8
 Ежегодник русской армии за 1873 и 1874 гг. Часть II. — СПб., 1874. — С. 73
 Список генералам по старшинству. Исправлено по 17 февраля. — СПб., 1856. — С. 532
 Список генералам по старшинству. Исправлено по 1 февраля. — СПб., 1869. — С. 415

Михаил Григорьевич
Генерал-лейтенанты (Российская империя)
Участники подавления Польского восстания 1830—1831 годов
Кавалеры ордена Святого Георгия IV класса за 25 лет выслуги
Кавалеры ордена Святого Владимира 4-й степени
Кавалеры ордена Святого Владимира 3-й степени
Кавалеры ордена Святого Станислава 2-й степени
Кавалеры ордена Святого Станислава 1-й степени
Кавалеры ордена Святой Анны 3-й степени
Кавалеры ордена Святой Анны 2-й степени
Кавалеры ордена Святой Анны 1-й степени
Кавалеры Польского знака отличия за военное достоинство